Архиепархия Медана () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Медан, Индонезия. В митрополию Медана входят епархии Паданга, Сиболги. В Медане находится церковь Пресвятой Девы Марии, которая является паломническим центром индонезийских католиков.

История 
30 июня 1911 года Римский папа Пий X учредил апостольскую префектуру Суматры, выделив её из апостольского викариата Бата́вии (сегодня — Архиепархия Джакарты).

27 декабря 1923 года Римский папа Пий XI издал бреве Cum propagationi, которым передал часть территории апостольской префектуры Суматры новым апостольской префектуре Бенкоэлена (сегодня — Архиепархия Палембанга), Бангка и Билитоан (сегодня — Епархия Панкалпинанга). В этот же день апостольская префектура Суматры была переименована в апостольскую префектуру Паданга.

18 июля 1932 года Римский папа Пий XI издал буллу Ut aucto, которой преобразил апостольскую префектуру Паданга в апостольский викариат. 23 декабря 1941 года апостольский викариат Паданга был переименован в апостольский викариат Медана.

19 июня 1952 года и 17 ноября 1959 года апостольский викариат Медана передал часть своей территории новым апостольским викариатам Паданага (сегодня — Епархия Паданга) и Сиболги (сегодня — Епархия Сиболги).

3 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quod Christus, которой преобразовал апостольский викариат Медана в архиепархию.

Ординарии архиепархии 
 епископ Giacomo Cluts (1911—1916);
 епископ Liberato da Exel (1916—1921);
 епископ Mattia Leonardo Trudone Brans (1921—1954);
 архиепископ Antoine Henri van den Hurk (1955—1976);
 архиепископ Альфред Гонти Пий Датубара (24.05.1976—12.02.2009);
 архиепископ Аницет Бонгсу Антоний Синага (12.02.2009 — 07.11.2020).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ut aucto , AAS 24 (1932), стр. 398 
  Булла Quod Christus , AAS 53 (1961), p. 244

Ссылки 
 Информация  

Католические епархии Индонезии